Tělovýchovná jednota Tatran Štítina je slezský fotbalový klub z obce Štítina, hrající od sezóny 2011/12 I. A třídu Moravskoslezského kraje (6. nejvyšší soutěž). Klub byl založen v roce 1948.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Štítina.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální webové stránky 
 Profil klubu na výsledkovém serveru Lidových novin 

Fotbalové kluby v Moravskoslezském kraji
Fotbalové kluby založené v roce 1948
TJ Tatran